Rio Itapecurú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Itapecurú (vattendrag i Brasilien), Maranhão, 
 Rio Itapicuru (periodiskt vattendrag), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar